Mariusz Zaruski – polski oficer, taternik, pionier żeglarstwa
 STS Generał Zaruski – polski żaglowiec